

Banche 
 Australia and New Zealand Banking Group

Codici 
 ANZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Angas Downs (Australia)

Edifici 
 ANZ Bank Centre
 ANZ Centre
 Queensland Sport and Athletics Centre, conosciuto come ANZ Stadium  dal 1993 al 2003
 ANZ Stadium

Sport 
 Athletics New Zealand

Trasporti 
 Air New Zealand
 Airways New Zealand